Tushy Raw ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Labels Tushy Raw, die seit 2019 produziert wird. Die Reihe ist dem Genre „Anal“ zuzuordnen. Regisseur ist Greg Lansky.

Darstellerinnen 
 Tushy Raw V1 (2019): Angela White, Riley Reid, Kenzie Reeves, Tori Black, Mick Blue, Markus Dupree, Alberto Blanco
 Tushy Raw V2 (2019): Emily Willis, Lena Paul, Riley Steele, Abigail Mac, Markus Dupree, Alberto Blanco, Alex Jones, Justin Hunt
 Tushy Raw V3 (2019): Abella Danger, Adriana Chechik, Adria Rae, Casey Calvert, Markus Dupree, Alberto Blanco
 Tushy Raw V4 (2019): Naomi Swann, Steve Holmes, Joanna Angel, Markus Dupree, Anastasia Knight, Alberto Blanco, Asuna Fox, Alex Jones, Ace Panzora
 Tushy Raw V5 (2019): Steve Holmes, Carolina Sweets, Mick Blue, Markus Dupree, Izzy Lush, Alberto Blanco, Chanel Shortcake, Serena Avery
 Tushy Raw V6 (2019): Gabbie Carter, Little Caprice, Mick Blue, Avi Love, Markus Dupree, Vicki Chase, Jason Luv, Chris Strokes, Marcello Bravo
 Tushy Raw V7 (2019): Elena Koshka, Ariana Marie, Karla Kush, Mick Blue, Markus Dupree, Logan Long
 Tushy Raw V8 (2019): Jessa Rhodes, Steve Holmes, Chloe Cherry, Markus Dupree, Chris Strokes, Jade Nile, Kai Taylor, Charley Chaplin
 Tushy Raw V9 (2019): Jane Wilde, Paige Owens, Mick Blue, Gia Derza, Markus Dupree, Ashley Lane, Alberto Blanco
 Tushy Raw V10 (2019): Vina Sky, Steve Holmes, Kendra Spade, Mick Blue, Zoe Bloom, Alberto Blanco, Lexi Dona, Justin Hunt
 Tushy Raw V11 (2020): Kenna James, Bree Daniels, Markus Dupree, Jaye Summers, Small Hands, Isabel Moon, Alberto Blanco, Oliver Flynn
 Tushy Raw V12 (2020): Skylar Vox, Emma Hix, Steve Holmes, Mick Blue, Markus Dupree, Arietta Adams, Rebel Lynn, Oliver Flynn
 Tushy Raw V13 (2020): Steve Holmes, Sloan Harper, Mick Blue, Lena Anderson, Markus Dupree, Anny Aurora, Brenna Sparks, Logan Long
 Tushy Raw V14 (2020): Whitney Wright, Karla Kush, Hime Marie, Lana Roy, Goldie Glock
 Tushy Raw V15 (2020): Natalia Starr, Kira Noir, Lexi Lore, Dana Wolf
 Tushy Raw V16 (2020): Emily Willis, Kendra Spade, Keira Croft, Zoe Bloom, Harmony Wodder
 Tushy Raw V17 (2020): Ember Snow, Alicia Williams, Lika Star, Chloe Foster, Stella Fox
 Tushy Raw V18 (2020): Naomi Swann, Avery Cristy, Cecilia Lion, Anny Aurora, Michael Stefano, Jessy Jones, Belle O'Hara, Oliver Flynn
 Tushy Raw V19 (2020): Adriana Chechik, Chloe Amour, Gina Gerson, Mary Rock
 Tushy Raw V20 (2021): Eliza Ibarra, Alexis Tae, Nelya Small, Elena Vedem, Bella Gray
 Tushy Raw V21 (2021): Gabbie Carter, Dana DeArmond, Bella Rolland, Anya Olsen, Sofi Smile
 Tushy Raw V22 (2021): Elsa Jean, Paige Owens, Mick Blue, Adira Allure, Ashley Lane, Chris Diamond, Christian Clay, Oliver Flynn, Penelope Cum
 Tushy Raw V23 (2021): Gia Derza, Kira Noir, Ginebra Bellucci, Agatha Vega, Evelina Darling, Stefanie Moon
 Tushy Raw V24 (2021): Haley Reed, Blair Williams, Emelie Crystal, Talia Mint, Nata Paradise
 Tushy Raw V25 (2021): Mick Blue, Andi Rose, Anya Krey, Alberto Blanco, Marilyn Sugar, Polina Maxim, Christian Clay, Oliver Flynn, Ryder Rey
 Tushy Raw V26 (2021): Violet Starr, Kenzie Reeves, Angelika Grays, Isabelle Deltore, Leah Lee
 Tushy Raw V27 (2021): Sasha Rose, Cléa Gaultier, Liz Jordan, Maddy May
 Tushy Raw V28 (2021): Lulu Chu, Mick Blue, Alberto Blanco, Lacey London, Oliver Flynn, Sasha Sparrow, Daria Kuess, Milena Devi, Oliver Trunk, Angel Burk
 Tushy Raw V29 (2021): Bridgette B, Khloe Kapri, Spencer Bradley, Marica Hase
 Tushy Raw V30 (2021): Manuel Ferrara, Haley Reed, Mick Blue, Lily Lou, Danny Mountain, Alberto Blanco, Izzy Lush, Oliver Flynn, Jenny Doll
 Tushy Raw V31 (2021): Emma Hix, Amalia Devis, Lovenia Lux, Sandra Luberc
 Tushy Raw V32 (2022): Manuel Ferrara, Mick Blue, Riley Steele, Casey Calvert, Kaisa Nord, Avery Jane, Nikki Sweet, Alberto Blanco, Oliver Flynn
 Tushy Raw V33 (2022): Manuel Ferrara, Mick Blue, April Olsen, Alexis Crystal, Charlotte Sins, Alberto Blanco, Oliver Flynn, Alice Pink
 Tushy Raw V34 (2022): Manuel Ferrara, Nicole Doshi, Mick Blue, Sophia Burns, Alberto Blanco, Angel Emily, Oliver Flynn, Kylie Le Beau
 Tushy Raw V35 (2022): Gianna Dior, Mick Blue, Markus Dupree, Oliver Flynn, Ashley Red, Cayenne Klein, Kate Kennedy
 Tushy Raw V36 (2022): Valentina Nappi, Gabriella Paltrova, Marilyn Crystal, Ginger Grey
 Tushy Raw V37 (2022): Manuel Ferrara, Hazel Moore, Liya Silver, Mona Azar, Lika Star, Liv Revamped, Oliver Flynn, Alberto Blanco, Milan Ponjevic
 Tushy Raw V38 (2022): Natasha Nice, Bunny Madison, Emma Starletto, Jesse Pony
 Tushy Raw V39 (2022): Cherry Kiss, Katie Kush, Destiny Cruz, Karmen Karma
 Tushy Raw V40 (2022): Penelope Kay, Maya Woulfe, Evelyn Payne, Romy Indy

Auszeichnungen 
2020: AVN Award – Best Anal-Themed Series  
2021: XBIZ Award – Gonzo Series of the Year 
 2021: XRCO Award – Best Gonzo Series
2022: XBIZ Award – Gonzo Series of the Year

Weblinks 
IMDB Eintrag

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film